Excavarus är ett släkte av steklar som beskrevs av Davis 1897. Excavarus ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Excavarus